Montrond ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Montrond (Hautes-Alpes) im Département Hautes-Alpes
Montrond (Jura) im Département Jura
Montrond-le-Château im Département Doubs
Montrond-les-Bains im Département Loire